|}
 — железнодорожная линия частного японского железнодорожного оператора Tokyu Corporation. Линия протянулась на 12,4 километра от станции  в Токио через юго-западные пригороды до станции  в городе Кавасаки префектуры Канагава. На всех станциях линии установлены автоматические платформенные ворота.

История 
 6 июля 1927: Открыт участок  -  компании .
 1 ноября 1929: Открыт участок  -  компании Meguro-Kamata Electric Railway.
 25 декабря 1929: Открыт участок  -  компании Meguro-Kamata Electric Railway.
 29 июня 1938: Компания Meguro-Kamata Railway входит в состав Tōkyō-Yokohama Electric Railway (Токю).
 15 января 1958: На линии установлено напряжение 1500 В DC
 11 октября 1963: Линия переименована в линию Дэнъэнтоси.
 16 ноября 1977: Начато сквозное сообщение от станции Сибуя.
 12 августа 1979: Линия получила назнвание — Линия Оимати и была отделена от линии Дэнъэнтоси к югу от станции Футако-Тамагава. 
 28 марта 2008: По линии начинают ходить скорые составы типа Экспресс
 11 июля 2009: Линия продлена  до станции

Станции

Подвижной состав 
 Для местного обслуживания
 Серия 8000
 Серия 8500
 Серия 8090
 Серия 8590
 Серия 9000
Для скорого обслуживания
 Серия 6000

Ссылки
 Официальный сайт Tokyu Corporation 
 Схема линий Tokyu Corporation 

Железнодорожные линии Японии
Транспорт Токио